Flugzeugtreibstoff bezeichnet:

 Flugbenzin für Propellerflugzeuge, siehe AvGas
 Kerosin für Flugzeuge mit Strahlantrieb oder Flugzeuge mit Gasturbinen-Antrieb (Turboprop)